4/8 kan syfta på:

 4 augusti
 8 april (amerikanskt datumformat)